El nombre Pedro Varela puede referirse a:

 Pedro de Varela Ulloa, hacendista español.
 Pedro Varela Geiss, librero español.
 Pedro Varela, político uruguayo.
 José Pedro Varela, educador uruguayo.
 José Pedro Varela, localidad uruguaya, nombrada así en homenaje al anterior.